Desa Cipeundeuy kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,19), 
 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,67, long 107,50), 
 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,87, long 107,47), 
 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,74, long 107,36), 
 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 107,57), 
 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Cipeundeuy (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,37, long 106,57), 

Robotskapade Indonesienförgreningar